Spanuth ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Spanuth (Anton Wilhelm Spanuth; vor 1697–1714), Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Pomeranzen- und Orangeriegärtner
 Bärbel Spanuth (* 1941), deutsche Schauspielerin und Tänzerin 
 Heinrich Spanuth (1873–1958), deutscher Pädagoge und Historiker
 Johannes Spanuth (1874–1950), deutscher lutherischer Theologe
 Jürgen Spanuth (1907–1998), deutscher Altphilologe und evangelischer Theologe
 Ron Spanuth (* 1980), deutscher Skilangläufer

Siehe auch:
 Spannuth